

Localidades

Granite Island

Granite (Oklahoma)
Granite (Oregon)
Granite (Utah)
Granite (Montana)
Granite Peak

Ou ainda:
Granite Bay
Granite City
Granite Falls
Granite Hills
Granite Quarry
Granite Shoals

Ver também
 Granito (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos